СМГ може да се отнася за:

 Софийска математическа гимназия
 Транслитерация на английското съкращение SMG от sub-machine gun – картечен пистолет